

Geografia 
 Velázquez – comune dell'Uruguay

Persone 
Esistono diverse persone con il cognome Velázquez:
 Antonio Velázquez Bautista (1981) – attore spagnolo
 Antonio Velázquez de Narváez – conquistador spagnolo
 Diego Velázquez – frate spagnolo, fondatore dell'Ordine militare di Calatrava
 Diego Velázquez (1599-1660) – pittore spagnolo
 Diego Velazquez – attore statunitense
 Consuelo Velázquez (1916-2005) – pianista e compositrice messicana
 Fortún Velázquez de Cuéllar (m. 1460) – religioso e diplomatico spagnolo
 Juan Velázquez de León (m. 1520) – conquistador spagnolo
 Juan Velázquez Velázquez (m. 1529) – conquistador spagnolo
 Pilar Velázquez (1946) – attrice spagnola
 Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524) – conquistador spagnolo e governatore di Cuba

Trasporti 
 Velázquez – stazione della metropolitana di Madrid

Pagine correlate
 Velásquez